Die Erste Division 1946/47 war die 44. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 25. August 1946 und endete am 29. Juni 1947.

Modus 
Die 19 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die fünf letzten Teams stiegen ab. Die Liga wurde für die folgende Saison auf 16 Klubs reduziert.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1946/47